Le tournoi de tennis de Toronto est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1979, classée en catégorie Futures, se dispute du  au .

Barbara Potter remporte le simple dames. En finale, elle bat Bettina Bunge, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Bunny Bruning et Rayni Fox.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Toronto
 Saison 1979 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1979
Toronto
Sport au Canada en 1979
Tennis en janvier 1979
Tennis en février 1979